Basa může znamenat:

 Kontrabas – hudební nástroj
 Basová kytara – hudební nástroj
 Lidové označení pro vězení
 Lidové označení pro přepravku na láhve, například basa piva
 Lidové označení pro přepravku na nářadí, například "Podej basu, tohle chce plochou třicítku."

Externí odkazy